Mordgrundbach ist ein

Gewässername:
 Mordgrundbach (Bahra), linker Zufluss der Bahra in Bad Gottleuba-Berggießhübel, Sachsen
 Mordgrundbach (Elbe), rechter Zufluss der Elbe bei Dresden-Loschwitz, Sachsen
 Mordgrundbach (Schönbach), linker Hauptoberlauf des Schönbachs (zur Scheine, zum Laimbach, zum Ehebach) bis vor Oberambach, Markt Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Mordgrundbach (Zwickauer Mulde), linker Zufluss der Zwickauer Mulde in Rochlitz, Sachsen

Bauwerk:
 Rückhaltebecken Mordgrundbach, Trockenbecken zum Hochwasserschutz in Bad Gottleuba-Berggießhübel, Sachsen